

Codici 
 OGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yonaguni Jima (Giappone)

Mitologia norrena
Ögn è la moglie di Hroðgar e la figlia di re Norðri di Northumberland nella Hrólfs saga kraka ok kappa hans.